Ray Getliffe (né le  à Galt, Ontario au Canada - mort le  à London, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1930-1931|| Club Athletic de London || IOHA ||9 ||9 ||0 ||9 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
| 1931-1932|| Diamonds de London || OHA-B ||6 ||8 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1932-1933|| Midgets de Stratford || OHA-B ||6 ||4 ||7 ||11 ||12 ||11 ||6 ||0 ||6 ||20
|- 
| 1933-1934|| Midgets de Stratford || OHA-B ||13 ||26 ||17 ||43 ||18 ||2 ||6 ||1 ||7 ||2
|-
| 1934-1935|| Abbies de Charlottetown || LMHJA ||20 ||15 ||4 ||19 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1934-1935|| St. Peters de St. John || SJCSL ||17 ||35 ||25 ||60 ||15 ||12 ||9 ||14 ||23 ||11
|-
| 1934-1935|| Beavers de St. John || Exhibition ||2 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1935-1936|| Tecumsehs de London || LIH ||17 ||6 ||3 ||9 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1935-1936|| Cubs de Boston || Can-Am ||29 ||16 ||14 ||30 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1935-1936|| Bruins de Boston || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1936-1937|| Bruins de Boston || LNH ||48 ||16 ||15 ||31 ||28 ||3 ||2 ||1 ||3 ||2
|- 
| 1937-1938|| Bruins de Boston || LNH ||36 ||11 ||13 ||24 ||16 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 1938-1939|| Bears de Hershey ||LAH ||4 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1938-1939|| Bruins de Boston || LNH ||43 ||10 ||12 ||22 ||11 ||11 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 1939-1940|| Canadiens de Montréal || LNH ||46 ||11 ||12 ||23 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1940-1941|| Canadiens de Montréal || LNH ||39 ||15 ||10 ||25 ||25 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0  
|-
| 1941-1942|| Canadiens de Montréal || LNH ||45 ||11 ||15 ||26 ||35 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 1942-1943|| Canadiens de Montréal || LNH ||50 ||18 ||28 ||46 ||26 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8 
|-
| 1943-1944|| Canadiens de Montréal || LNH ||44 ||28 ||25 ||53 ||44 ||9 ||5 ||4 ||9 ||16
|- 
| 1944-1945|| Canadiens de Montréal || LNH ||41 ||16 ||7 ||23 ||34 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 

|393 ||136 ||137 ||273 ||250 ||45 ||9 ||10 ||19 ||32

Trophées et honneurs personnels

 Deuxième équipe d'étoiles de la MSHL en 1934-1935.
 Coupe Stanley en 1938-1939 et 1943-1944.
 Match des étoiles en 1939-1940.

Références 

Naissance en Ontario
Naissance en avril 1914
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Tecumsehs de London
Joueur des Tigers de Boston
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Décès en juin 2008
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 94 ans
Mort d'un cancer du foie
Mort d'un cancer au Canada
Décès à London (Ontario)